Cleburne County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Cleburne County, Alabama
 Cleburne County, Arkansas